ORP „Sęp” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty polskiej Marynarki Wojennej; pochodzi od sępa, ptaka padlinożernego sporadycznie występującego w Polsce:
 ORP „Sęp” – okręt podwodny typu Orzeł z lat 30. XX wieku
 ORP „Sęp” (295) – okręt typu 207 z lat 60. XX wieku, ex-norweski KNM „Skolpen” (S306)

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy polskich okrętów